

American Music Awards
The American Music Awards are awarded annually by a poll of music buyers. Nine Inch Nails has received two nominations.

|-
| align="center"| 1994
| Nine Inch Nails
| Favorite Alternative Artist
| 
|-
| align="center"| 1995
| Nine Inch Nails
| Favorite Alternative Artist
|

Billboard Awards

Billboard Music Awards 
The Billboard Music Awards are sponsored by Billboard magazine and is held annually in December. Nine Inch Nails has received one nomination.

|-
| align="center"| 2005
| Nine Inch Nails
| Modern Rock Artist of the Year
|

Billboard Music Video Awards 
The Billboard Music Video Awards are sponsored by Billboard magazine. Nine Inch Nails has received one nomination.

|-
| align="center"| 2000
| "Starfuckers, Inc."
| Best Modern Rock Clip of the Year
| 
|-

Grammy Awards 
The Grammy Awards are awarded annually by the National Academy of Recording Arts and Sciences. Nine Inch Nails has received two awards from twelve nominations.

|-
|align="center"| 1993
| "Wish"
| Best Metal Performance
| 
|-
| align="center"| 1995
| The Downward Spiral
| Best Alternative Performance
| 
|-
| rowspan="2" align="center"| 1996
| "Happiness in Slavery (live performance)"
| Best Metal Performance
| 
|-
| "Hurt"
| Найкраща рок-пісня
| 
|-
| align="center"| 1998
| "The Perfect Drug"
| Best Hard Rock Performance
| 
|-
| rowspan="2" align="center"| 2000
| The Fragile
| Best Alternative Album
| 
|-
| "Starfuckers, Inc."
| Best Metal Performance
| 
|-
| align="center"| 2001
| "Into the Void"
| Best Male Rock Vocal Performance
| 
|-
| align="center"| 2006
| "The Hand That Feeds"
| Best Hard Rock Performance
| 
|-
| align="center"| 2007
| "Every Day is Exactly the Same"
| Best Hard Rock Performance
| 
|-
| rowspan="2" align="center"| 2009
| "34 Ghosts IV"
| Best Rock Instrumental Performance
| 
|-
| Ghosts I–IV
| Best Boxed Set or Limited Edition Package
|

MTV Video Music Awards 
The MTV Video Music Awards were established in 1984 by MTV to celebrate the music videos of the year. Nine Inch Nails has received nine nominations.

|-
| align="center"| 
| "Wish"
| Best Metal/Hard Rock Video
| 
|-
| rowspan="2" align="center"| 
| rowspan="2"| "Closer"
| Best Breakthrough Video
| 
|-
| Best Art Direction
| 
|-
| rowspan="5" align="center"| 
| rowspan="5"| "The Perfect Drug"
| Video of the Year
| 
|-
| Best Alternative Video
| 
|-
| Best Direction
| 
|-
| Best Cinematography
| 
|-
| Best Art Direction
| 
|-
| align="center"| 
| "Into the Void"
| Best Breakthrough Video
| 
|-

Kerrang! Awards 
The Kerrang! Awards is an annual awards ceremony held by Kerrang!, a British rock magazine. Nine Inch Nails has won two awards.

|-
| align="center"| 2005
| Nine Inch Nails
| Classic Songwriter Award
| 
|-
| align="center"| 2007
| Nine Inch Nails
| Kerrang! Icon Award
|

Miscellaneous awards and honors

Примітки 

General
 
 
Specific

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Nine Inch Nails 

Nine Inch Nails
Nine Inch Nails